Корнут (Cornutus) е име на:

 Когномен на римски фамилии
 Сервий Сулпиций Камерин Корнут (консул 500 пр.н.е.)
 Сервий Сулпиций Камерин Корнут (консул 461 пр.н.е.)
 Квинт Сулпиций Камерин Корнут (консул 490 пр.н.е.)
 Квинт Сулпиций Камерин Корнут (трибун 402 пр.н.е.)
 Сервий Сулпиций Камерин Корнут, суфектконсул 393, консулски военен трибун 391, interrex 387 пр.н.е.
 Луций Аней Корнут, философ по времето на император Нерон
 Гай Юлий Корнут Тертул, суфектконсул 100 г.
 Квинт Фуфиций Корнут, суфектконсул 147 г., управител на Долна Мизия (151-153/154? г.)
 Луций Аней Корнут (реторик), реторик, митологик от 2/3 век

 Жак Филип Корнут („Корнут“; 1606-1651), френски ботаник

 Zanclus cornutus, риба от клас Actinopterygii (Лъчеперки)